Гуальтьеро Гальманини (также Гуалтьеро Галманини; ; 1909—1976) — итальянский , , одна из центральных фигур в архитектурном возрождении Италии в XX веке. 

В 1947 году Гуальтьеро Гальманини был дизайнером главной лестницы в музее Triennale di Milano.

Успешная карьера Гуальтьеро Гальманини связана участием в возрождении итальянской послевоенной архитектуры и дизайна.

Биография 
Родился в Варезе в 1909.

Гуальтьеро Гальманини учился в Милане, окончил Королевский высший технический институт (будущий политехнический институт Милана). Затем начал свою профессиональную деятельность и академическую карьеру. Во время Великой войны Гальманини служил офицером в инженерных войсках. После войны возобновил профессиональную деятельность, продолжая заниматься дизайном.

В 1947 году он был удостоен высшей итальянской награды в области дизайна — Золотой медали итальянской архитектуры Миланской Триеннале от BIE — Bureau International des Expositions.

Его архитектурные проекты

Дизайн industriel 
 1950 — «Галманино», цинты

Установки и проекты 
 1947 — Масштаб Миланской триеннале, 1947

Дизайн 
 1960—1966 — Расширение банка Амбросиано в Милане, Пьяцца Феррари 10 с Piero Portaluppi и Бруно Сиртири 1960—1966
 Дидактическая школа, Мантуя

Дворцы, здания и резиденции 
 1953 1956 — Здания дворец Эсте (в Italian,  Palazzo d’Este ), расположенный в Аллея Беатриче д’Эсте, нет. 23, Мила
 1950 — Эстуди для восстановления Епископ (Итальянский фонд окружающей среды), Vescogna, Calco
 1950 — Эстуди для восстановления Вилла Кальчи (Итальянский фонд окружающей среды)
 1939—1941 — Хабитат, Библиотека де ла Гротт, Пуэрто-де-Буа, ам-Бруно Сиртири, Сондрио

Дворцы, здания и резиденции 
 1953—1956 — Здания дворец Эсте ((), расположенный в Виале Беатриче д’Эсте, №. 23, Мила
 1950 — Эстуди для восстановления Епископ (Итальянский фонд окружающей среды), Веска, Калько
 1950 — Эстуди для восстановления Вилла Кальчи (Итальянский фонд окружающей среды)
 1939—1941 — Хабитат, Библиотека пещеры для куска дерева, эмблема Бруно Сирти, Сондрио

Особенности стиля 
Концептуальный стиль Галманини создаёт пространства, характеризующиеся чередованием прозрачных стеклянных и массивных конструкций, которые прекрасно сообщаются под унифицирующим элементом, образованным тонкой крышкой. Здания проектируются максимально прозрачными и лёгкими, с плоской крышей, поддерживаемой колоннами в открытых стальных профилях. Фасад имеет большие стеклянные проёмы. Потолки зачастую имеют наклонную поверхность.

См. также 
 Новеченто
 Рационализм (архитектура)

Примечания

Литература 
 Piero Portaluppi, Luca Molinari, Piero Portaluppi: linea errante nell’architettura del Novecento, Fondazione La Triennale di Milano, Edizioni Skira, 2003, ISBN 888491678
 Roberto Dulio,Ville in Italia dal 1945, 2008, Ed. Electa architettura, Pagina 11
 Mário Sério, L’Archivio centrale dello Stato: 1953—1993, 1933
 Roberto Aloi, Esempi di arredamento moderno di tutto il mondo, Hoeply, 1950
 Bauen und Wohnen, Volume 14, 1960
 Modernità dell’architettura nel territorio mantovano, Ordine Architetti P.P.C.della Provincia di Mantova, Mantova 2003, p. 19
 Bonoldi V., Conte M., Conservare la modernità: ipotesi di un restauro a Mantova ex stazione di rifornimento carburante Piazzale Gramsci, 17. Tesi di laurea, Politecnico di Milano, relatore: Grimoldi A., Milano 2005
 Palladio, Edizioni 41-42, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Italy), Libreria dello Stato (Italy), De Luca Editore, 2008
 Graziella Leyla Ciagà, Graziella Tonon, Le case nella Triennale: dal Parco al QT8, La Triennale, 2005, ISBN 883703802X
 Giulio Castelli, Paola Antonelli, Francesca Picchi, La fabbrica del design: conversazioni con i protagonisti del design italiano, Skira, 2007, ISBN 8861301444
 Ezio Manzini, François Jégou, Quotidiano sostenibile: scenari di vita urbana, Edizioni Ambiente, 2003
 Fulvio Irace, Casa per tutti: abitare la città globale, Milano, 2008, ISBN 8837060858

Ссылки 
 Lombardia Beni Culturali Топливная станция (бывший) Мантова, 1958, Архитектура в Ломбардии с 1958 года по настоящее время, компилятор: Premoli, Fulvia (2014); Servi, Maria Beatrice (2014), руководитель научных текстов: Boriani, Maurizio, Lombardia Cultural Heritage (Lombardia Beni Culturali).
 Fondazione Portaluppi  Работы принимали Banco Ambrosiano от Portaluppi и Галманини
 Triennale di Milano 1947, VIII Триеннале Милана Международная выставка современного декоративно-прикладного искусства и современной архитектуры [Жильё]

Художники по алфавиту
Художники Италии XX века
Выпускники Миланского технического университета